Fekete Lajos (1834–1877) orvos
Fekete Lajos (1837–1916) erdőmérnök, botanikus, az MTA tagja
Fekete Lajos színész.
Fekete Lajos (1891–1969) történész, turkológus, paleográfus
Fekete Lajos (1897–1945) unitárius lelkész, író, költő
Fekete Lajos (1900–1973) költő, publicista
Fekete Lajos (1909–1973) református lelkész
Fekete Lajos (1922–2014) mezőgazdasági mérnök
Fekete Lajos (1939) tartósító- és húsipari technikus